Электрошок:
 Поражение электрическим током
 Электрошокер — оружие самообороны.
 Распространённое (хотя и не совсем корректное) название электроимпульсной терапии:
 электросудорожной терапии в психиатрии
 дефибрилляции — восстановления сердечного ритма

 Электрошок — автобиография Лорана Гарнье
 Электрошок — музыкальный альбом группы «Аквариум»
 Электрошок (Elettrochoc) — песня группы «Матиа Базар»
 Электрошок — американский фильм ужасов 1989 года
 Электрошок — испанская драма 2006 года

Примечания